asmat centralny
 asmat północny
 asmat casuarina
 asmat citak